Moro může znamenat:

 Mons Moro – vystouplý mořský hřbet
 Aldo Moro – akademik, italský právník, politik a dvakrát premiér Itálie 
 Simone Moro –  italský horolezec